Громадянська війна в Парагваї

 Громадянська війна в Парагваї (1911–1912)
 Громадянська війна в Парагваї (1922–1923)
 Громадянська війна в Парагваї (1947)

П
Г